Paul Schulze peut faire référence à :

 Paul Schulze (1882-1918), un cycliste allemand ;
 Paul Schulze (1887-1949), un zoologue allemand ;
 , un officier allemand ;
 Paul Schulze (1962-), un acteur américain.